

Оейсіс — місто, штат Вісконсин
 Оейсіс — переписна місцевість в окрузі Ріверсайд, штат Каліфорнія
 Оейсіс — переписна місцевість, штат Невада
 Оейсіс — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Оейсіс — переписна місцевість, штат Юта

Див. також 
 Оаза